Томмазо (Мазо) дельи Альбицци (1347, Флоренция — 1417, там же) — флорентийский государственный деятель, в 1382—1417 гг. глава олигархической партии, фактически управлявшей Флорентийской республикой.

Став гонфалоньером справедливости в сентябре 1393 г. провел некоторые государственные реформы, в частности, содействовал увеличению возрастного ценза для занятия должности гонфалоньера справедливости до 45 лет. Использовал свою власть для изгнания из города своих личных врагов, в частности, почти всех представителей семьи Альберти и некоторых из рода Медичи и Риччи — старинных противников семьи Альбицци.

Дети 
 Ринальдо (1370—1442)
 Лука

Литература 
 Макиавелли, Никколо История Флоренции. М., 1999.
 Стратерн, Пол Медичи. Крестные отцы Ренессанса. М., 2010

История Флоренции
Гонфалоньеры справедливости
Альбицци